Tarelkin ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Igorewitsch Tarelkin (* 1974), russischer Raumfahreranwärter
 Lothar Tarelkin (* 1949), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Hörspielsprecher